Příjmení Cyr nese více různých osobností:

 Henri Saint Cyr (1902–1979) – švédský voják a sportovní jezdec na koni
 Louis Cyr (1863–1912) – Kanaďan, označován za jednoho z nejsilnějších mužů všech dob
 Myriam Cyr (* 1960) – kanadská herečka a spisovatelka